Eisemann ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Eisemann (1895–1982), deutscher Jurist
 Michael Eisemann (1898–1966), ungarischer Komponist von Operetten- und Filmmusik
 Rudolf Eisemann (1927–2001), deutscher Fußballschiedsrichter

Eisemann steht darüber hinaus für:
 Eisemann-Werke AG, ein deutscher Hersteller von Spezialausrüstung (wie Handlampen) für Polizei, Feuerwehr und Eisenbahn, 1925 mit Bosch fusioniert